Појам Заблатје се може односити на:

 Заблатје (Леград), насељено место у општини Леград, Копривничко-крижевачка жупанија, Република Хрватска;
 Заблатје Посавско, насељено место у граду Велика Горица, Загребачка жупанијама, Република Хрватска;